Бела Карпати (30 сентября 1929, Фельшегалла, Королевство Венгрия — 31 декабря 2003, Будапешт, Венгрия) — венгерский футболист. Со сборной своей родной страны он принимал участие в чемпионатах мира 1954 и 1958 годов.

Карьера 
Бела Карпати начал свою футбольную карьеру в 1946 году в «Дьёре». Карпати играл за клуб на позиции защитника, в общей сложности сыграл 161 матч. Он оставался в команде до 1955 года, когда клуб не смог выиграть титул чемпиона, потому что в то время за первое место боролись в основном команды из Будапешта. Карпати в 1955 году покинул «Дьёр» и переехал в Будапешт, чтобы играть за «Вашаш», где он оказался в одной команде с Лайошем Чордашем, Ласло Шароши и Дежи Бунджаком. С «Вашашем» Бела Карпати удалось в 1957 году в первый раз в своей карьере выиграть венгерский чемпионат, когда клуб занял первое место в таблице на одно очко впереди МТК. В 1961 году он снова выиграл чемпионат с «Вашашем». Кроме того, он вместе с клубом трижды побеждал в Кубке Митропы. В 1964 году Бела Карпати закончил свою футбольную карьеру и стал тренером. Он тренировал в частности «Вашаш», «Видеотон» и был в тренерском штабе сборной Венгрии.

В венгерской национальной сборной Бела Карпати сыграл 19 матчей между 1953 и 1958 годами. Тренер сборной Венгрии Густав Шебеш взял его на чемпионат мира по футболу 1954 года в Швейцарии. На турнире, однако, он не играл. Венгрия была одним из фаворитов на Кубке мира, команде не удалось переиграть в финале сборную ФРГ, многие были уверены в победе венгров, но они упустили титул чемпиона мира, проиграв со счётом 2:3 на «Ванкдорфе» в Берне. После окончания эры Золотой команды (успешной сборной Венгрии в начале пятидесятых годов), вызванного восстанием 1956 года и бегством многих исполнителей, таких как Ференц Пушкаш, Золтан Цибор и Шандор Кочиш на Запад, Карпати получил шанс закрепиться в сборной. Он стал одним из немногих участников чемпионата мира 1954, которые также играли на чемпионате мира 1958 года в Швеции, где он, в отличие от предыдущего мундиаля, принял участие. Его последний международный матч состоялся в сентябре 1958 года в рамках отбора к чемпионату Европы 1960 года на «Лужниках» в Москве против сборной Советского Союза, Венгрия проиграла со счётом 3:1.

Примечания

Ссылки 
 fifa.com 
 Биография игрока
 Информация об игроке 

Футболисты Венгрии
Игроки сборной Венгрии по футболу
Игроки ФК «Дьёр»
Игроки ФК «Вашаш»
Футбольные тренеры Венгрии
Тренеры ФК «Вашаш»
Тренеры ФК «МОЛ Фехервар»
Тренеры ФК «Залаэгерсег»